Tasov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Tasov (okres Hodonín)
 Tasov (okres Žďár nad Sázavou)
 Tašov (okres Ústí nad Labem)